

Школи
Кодокан (Міто) — академія Міто-хану.
Кодокан (Саґа) — академія Саґа-хану.
Кодокан (Хіконе) — академія Хіконе-хану.

Інше 

Кодокан (дзюдо) — інститут з вивчення дзюдо, місце тренувань.